MH je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Marshallove otoke.
 dvočrkovna kratica za vojaški helikopter (angl. Military Helicopter)

Glej tudi 

Kratice